Роткович:

 Роткович, Яков Аронович (1909—1975) — советский литературовед.
 Ротко, Марк (Роткович, 1903—1970) — американский художник-абстракционист.